Euser ist der Familienname folgender Personen:

 Cor Euser (* 1957), niederländischer Autorennfahrer
 Lucas Euser (* 1983), US-amerikanischer Radrennfahrer